Brompentan steht für:
 1-Brompentan, chemische Verbindung aus der Gruppe der Halogenkohlenwasserstoffe
 2-Brompentan, chemische Verbindung aus der Gruppe der Halogenkohlenwasserstoffe
 3-Brompentan, chemische Verbindung aus der Gruppe der Halogenkohlenwasserstoffe